La Otra Rusia puede referirse a las siguientes organizaciones políticas:

La Otra Rusia, partido político ruso.
La Otra Rusia, coalición política rusa.